Семенники́, семенни́к.

 Семенники — мужская половая железа животных.
 Семенники в растениеводстве — растения, выделяемые под семенной материал. 
 Семенник в ботанике — плод или часть плода, содержащая семена.
 Семенники (субпродукт) — семенники домашних животных, используемые в кулинарии.